Acromecis är ett släkte av fjärilar. Acromecis ingår i familjen tjockhuvuden. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tjockhuvuden
Acromecis

en:Acromecis